Can't Believe It – singolo di T-Pain del 2008
Can't Believe It – singolo di Flo Rida del 2013